Erich von Drygalski (1865 - 1949), un scientifique allemand.
 L'île Drygalski, en Antarctique.
 Drygalski, nom d'un cratère lunaire